Lassi Huuskonen (ur. 2 listopada 1979) – fiński skoczek narciarski, występujący w reprezentacji kraju od roku 2000.

Jego największym sukcesem w karierze jest zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000/2001. Dwukrotnie znalazł się w czołowej trzydziestce Pucharu Świata. Miało to miejsce 24 listopada 2000 roku w Kuopio, gdzie zajął 15. pozycję oraz 23 listopada 2001, kiedy był szesnasty.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 30. miejsce
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – srebrny medal

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2003  Bischofshofen /  Tarvisio – 8. miejsce (skocznia normalna), brązowy medal (skocznia duża)
 2005  Innsbruck – 37. miejsce (skocznia normalna), 25. miejsce (skocznia duża)
 Indywidualnie
 2003  Bischofshofen /  Tarvisio – 4. miejsce
 2005  Innsbruck – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Westby – 8 lutego 1997 (1. miejsce)
  Westby – 10 lutego 2001 (1. miejsce)
  Westby – 11 lutego 2001 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 18 lutego 2001 (3. miejsce)
  Ishpeming – 24 lutego 2001 (1. miejsce)
  Ruka – 17 listopada 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979